Rodda ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon H. Rodda (* 1953), US-amerikanischer Herpetologe
 Izack Rodda (* 1996), australischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Gordon Rodda (1937–2003), südafrikanischer politischer Aktivist
 Wayne Rodda (1945–1998), australischer Schauspieler